

Codici 
 fax – codice ISO 639-3 della lingua fala

Musica
 FAX +49-69/450464 – etichetta indipendente appartenuta a Pete Namlook

Altro 
 Fax – abbreviazione di telefax